Поурбус, Франс:
 Поурбус, Франс Старший
 Поурбус, Франс Младший